Чары́ш (Чара́с) — река в России, левый приток Оби. Протекает по территории Республики Алтай и Алтайского края.

Этимология 
На алтайском река называется Чарас-Суу, Чорос от этнонима чорос, который служит одним из основных наименований западных монгольских племён, с которыми алтайцы были связаны до середины XVIII века.

Физико-географическая характеристика 
Длина реки — 547 км, площадь водосборного бассейна — 22 200 км².

Река берёт начало на склонах Коргонского хребта. В верхнем течении она протекает по горной местности, и лишь в нижнем течении выходит на широкую равнину. Повсеместно встречаются пороги и перекаты. Устье находится выше села Усть-Чарышская Пристань.

Водный режим 

Летом температура воды в Чарыше в нижнем течении поднимается до +20 градусов, в верховьях остаётся холодной. Ледостав длится с конца ноября до начала апреля; зимой обычны наледи, а весной — заторы. Питание смешанное с преобладанием снегового. Средний расход — 192 м³/с. Замерзает в низовьях в конце октября, в верховьях — в декабре, а вскрывается в конце марта.

Половодье многопиковое, растянутое (с апреля по июль) за счёт таяния снега сначала на равнине, позднее в горах на разных высотах. На спаде половодья происходят паводки, связанные с дождями. Максимальный уровень чаще всего бывает в конце апреля (в нижнем течении — 5 м), середине мая (среднее течение — 3 м), конце мая (верхнее течение — 2,5 м). Пойма часто затопляется. Ледостав отмечен с начала-середины ноября до начала-середины апреля, толщина льда — до 1,5 м. При весеннем ледоходе (3-7 суток) на перекатах и крутых излучинах образуются заторы, вызывающие затопление поймы.

Притоки 
(указано расстояние от устья)

 17 км: Исток
 62 км: Петлиха
 68 км: Гусиха
 69 км: Журавлиха
 84 км: Калманка (68 км)
 103 км: Ямышевка
 114 км: Кабановка
 119 км: Боровлянка
 125 км: Ермилиха
 164 км: Порозиха (82 км)
 182 км: водоток протока без названия
 204 км: Комариха
 212 км: без названия
 225 км: без названия
 228 км: Кривушка
 233 км: Локтевка (111 км)
 265 км: Кукуйка
 266 км: Таловка
 283 км: Березовка
 292 км: Землянушка
 305 км: Камышинка
 310 км: Суетка
 318 км: Маралиха (108 км)
 335 км: Белая (157 км)
 346 км: Иня (110 км)
 355 км: Чагырка
 380 км: Сосновка
 380 км: Тулата
 392 км: Быстрая
 397 км: Чала
 408 км: Бащелак (71 км)
 421 км: Аба
 425 км: Тёплая
 431 км: Кедровая
 433 км: Сентелек
 441 км: Малая Татарка
 446 км: Большая Татарка
 447 км: Белая
 457 км: Воровская (руч. Еловский)
 460 км: Коргон
 468 км: Кумир (66 км)
 469 км: Плесовчиха
 477 км: Ергол
 478 км: Чеча (Огой)
 481 км: Талица
 492 км: Большой Кайсын
 497 км: Топчуган
 499 км: Козуль
 505 км: Кутерген
 506 км: Кан
 511 км: Ябаган
 530 км: Тургунсу
 532 км: Кучкур

Населённые пункты 

На берегах Чарыша расположены населённые пункты: Белоглазово, Усть-Кан, Чарышское, Краснощёково, Усть-Калманка, Кособоково

Флора и фауна

Животный мир 

Среди обитателей животного мира в бассейне реки обитают: медведь, волк, рысь, лиса, заяц, соболь, лось, косуля, белка и другие. Много промысловых птиц: глухарь, рябчик, тетерев, куропатка. Из редких охраняемых видов встречается скопа.

Рыбы: хариус, таймень, щука, окунь, налим, пескарь, чебак, лещ, карась, нельма, судак, сорожка, сазан, язь, краснопёрка.

Растительный мир 

Значительная часть бассейна Чарыша занята лесами. На склонах Коргонского хребта преобладают ель и пихта, выше начинается зона высокогорных лугов с невысоким, но ярким разнотравьем. В речной долине много кустарников, в том числе ягодных: чёрная и красная смородина, малина, жимолость, рябина, калина. Часто встречается черёмуха, в июле — августе изобилие грибов. Под лесным пологом, на открытых участках горных склонов, в долине реки стелется богатое луговое разнотравье. Почти везде растёт маралий корень. Сохранились в районе Чарыша занесённые в Красную книгу России: башмачок-крупноцветковый, голосемянник алтайский и другие. По берегам Чарыша лес смешанный — в основном берёза и сосна, реже ель, пихта.

Полезные ископаемые 
Горная часть бассейна Чарыша богата полезными ископаемыми. Здесь разведаны запасы железных, медных и полиметаллических руд, а также поделочного камня — яшмы и порфиров. Ранее использовались Старо-Чагырское и Ново-Чагырское месторождения; однако, в настоящее время разработок не ведётся.

Судоходство 

От села Усть-Калманка до 80 км выше по течению может осуществляться судоходство.
В XIX и XX веках Чарыш был важным транспортным путём, по которому вывозили зерно и другую сельхозпродукцию из районов протекания реки. В середине XX века на реке проводились интенсивные дноуглубительные работы. До Усть-Калманки регулярно ходили буксиры-толкачи с баржами и пассажирские теплоходы типа «Заря». В XXI веке регулярного судоходства по Чарышу нет.

Туризм 
Горные склоны в бассейне Чарыша изобилуют пещерами, что делает возможным прохождение здесь спелеомаршрутов. Те, кто интересуется археологией и историей древнейших времён, посещают пещеры в окрестности посёлка Усть-Кан и берега реки в среднем течении, где найдены стоянки древних людей.

На левом берегу реки, в районе северных отрогов Тигирецкого хребта находится Чагырская пещера, на правом берегу реки Чарыш, вблизи тракта на Усть-Коксу на горе Белый камень находится Усть-Канская пещера.

Водный туризм 

Чарыш и его притоки известны среди любителей сплавов. Связка рек Кумир — Чарыш — Коргон — Чарыш является маршрутом 5 категории сложности. Это единственная водная «пятёрка» в Алтайском крае. Сам Чарыш подходит для сплавов 2 категории сложности.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от слияния рек Бия и Катунь до города Барнаул, без реки Алей, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Литература 
 
 По левым притокам Чарыша на каяках. М., 2002. (Отчёт о водном (на каяках) туристском путешествии в районе Северо-Западного Алтая четвёртой категории сложности по маршруту: г. Барнаул — д. Усть-Кумир — р. Кумир — р. Чарыш — д. Усть-Коргон — р. Коргон — р. Чарыш — пос. Чарышское — ст. Поспелиха, 27 июля — 17 августа 1992 г.)
 Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред А. Ф. Трёшников; Ред. кол.: Э. Б. Алаев, П. М. Алампиев, А. Г. Воронов и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 479. — 538 с. — 100 000 экз.

Ссылки 
 

Притоки Оби
Реки Алтайского края
Реки Республики Алтай